Jakamarra ist der Name der Aborigines-Künstler

 Long Jack Phillipus Jakamarra (* 1932)
 Michael Nelson Jakamarra (* 1946)